San Silvestre peut désigner :

Toponymes

San Silvestre de Guzmán : commune de la communauté autonome d'Andalousie ;
 Encina de San Silvestre : commune de la communauté autonome de Castille et León.

San Silvestre : l'une des quatorze paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 San Silvestre : capitale de la paroisse civile de San Silvestre de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.

Autres 
 San Silvestre Vallecana : une course à pied disputée à Madrid en Espagne.

Homonymie de toponyme